Olza est un nom propre, espagnol ou slave, qui peut se référer à :

Toponymes 
En Espagne :
 Cendea de Olza, commune de la Communauté forale de Navarre, dans le Nord de l'Espagne.
 Olza, concejo de la commune de Cendea de Olza, dans la Communauté forale de Navarre.

En Pologne :
 Olza, localité polonaise de voïvodie de Silésie.

Hydronyme 
 Olza, cours d'eau qui prend sa source en Pologne puis s'écoule en République tchèque avant de se jeter dans le fleuve Oder.